Autostrada A23 (Austria)
 Autostrada A23 (Niemcy)
 Autostrada A23 (Portugalia)
 Autostrada A23 (Włochy)